Master Blaster (Jammin'), een lied van Stevie Wonder uit 1980.
Master Blaster (dance-act), een Duitse dance-act.
Master Blaster (Surinaamse band), een Surinaamse kaseko-band.